YTT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tisdale (Canada)